Тра́вное — село в Мамонтовском районе Алтайского края. Административно относится к Островновскому сельсовету. 

До декабря 2012 года было административным центром Травновского сельсовета.

Географическое положение и природные условия 
Расположено на Приобском плато, северо-восточнее озера Зеркального.

История 
Село Травное основано в 1885 году переселенцами из европейской части России. По данным переписи населения в 1893 году в деревне Травной проживало 448 человек (218 мужчин, 230 женщин) в 105 дворах. Население стремительно росло за счет прибывающих переселенцев так, что по переписи 1899 года в деревне Травной Боровской волости Барнаульского уезда  Томской губернии проживало 1555 человек (825 мужчин и 730 женщин) в 213 дворах. В это время в деревне имелись две мануфактурные лавки и одно питейное заведение.

В 2012 году был упразднён сельсовет, село включено в Островновский сельсовет.

На данный момент (2019 год) в селе преимущественно живут пенсионеры. Население около 300 человек.

Население

Примечания 

Населённые пункты Мамонтовского района